Semeniwka (ukrainisch ; die russische Entsprechung lautet Semjonowka/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Semeniwka in der Oblast Tschernihiw 
Semeniwka (Siedlung städtischen Typs) in der Oblast Poltawa, Rajon Semeniwka

Autonome Republik Krim:
Semeniwka (Lenine), Dorf im Rajon Lenine

Oblast Charkiw:
Semeniwka (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky
Semeniwka (Derhatschi), Dorf im Rajon Derhatschi
Semeniwka (Satschepyliwka), Dorf im Rajon Satschepyliwka
Semeniwka (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
Semeniwka (Perwomajskyj), Dorf im Rajon Perwomajskyj
Semeniwka (Kupjansk), Dorf im Rajon Kupjansk

Oblast Cherson:
Semeniwka (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka

Oblast Dnipropetrowsk:
Semeniwka (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky
Semeniwka (Pjatychatky), Dorf im Rajon Pjatychatky
Semeniwka (Tomakiwka), Dorf im Rajon Tomakiwka
Semeniwka (Zarytschanka), Dorf im Rajon Zarytschanka

Oblast Donezk:
Semeniwka (Kramatorsk), Dorf im Rajon Kramatorsk
Semeniwka (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk

Oblast Iwano-Frankiwsk:
Semeniwka (Horodenka), Dorf im Rajon Horodenka

Oblast Kiew:
Semeniwka (Baryschiwka), Dorf im Rajon Baryschiwka
Semeniwka (Obuchiw), Dorf im Rajon Obuchiw

Oblast Kirowohrad:
Semeniwka (Kompanijiwka), Dorf im Rajon Kompanijiwka

Oblast Lwiw:
Semeniwka (Lwiw), Dorf im Rajon Lwiw

Oblast Mykolajiw:
Semeniwka (Arbusynka), Dorf im Rajon Arbusynka
Semeniwka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka
Semeniwka (Jelanez), Dorf im Rajon Jelanez

Oblast Odessa:
Semeniwka (Bilhorod-Dnistrowskyj), Dorf im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
Semeniwka (Kodyma), Dorf im Rajon Kodyma

Oblast Poltawa:
Semeniwka (Welyka Bahatschka), Dorf im Rajon Welyka Bahatschka

Oblast Saporischschja:
Semeniwka (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol
Semeniwka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy

Oblast Schytomyr:
Semeniwka (Berdytschiw), Dorf im Rajon Berdytschiw
Semeniwka (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr
Semeniwka (Ljubar), Dorf im Rajon Ljubar

Oblast Sumy:
Semeniwka (Hluchiw), Dorf im Rajon Hluchiw
Semeniwka (Lebedyn), Dorf im Rajon Lebedyn
Semeniwka (Lypowa Dolyna), Dorf im Rajon Lypowa Dolyna

Oblast Tscherkassy:
Semeniwka (Lysjanka), Dorf im Rajon Lysjanka

Oblast Tschernihiw:
Semeniwka (Mena), Dorf im Rajon Mena

Oblast Winnyzja:
Semeniwka (Scharhorod), Dorf im Rajon Scharhorod

Siehe auch:
 Semjonowka, sämtliche Orte in dem Russland
 Rajon Semeniwka